«Приключения капитана Врунгеля» — советский мультсериал режиссёра Давида Черкасского, снятый по мотивам одноимённой повести Андрея Некрасова. Мультфильм создан на киностудии «Киевнаучфильм» с использованием техник перекладки, рисованной мультипликации и реальных кинокадров. На каждую серию было сделано более 16 тысяч рисунков («перекладок»).

Состоит из 13 серий. В 1976 году были сняты первые три серии, 4—6 серии — в 1977 году, 7—9 серии — в 1978, 10—13 серии — в 1979 году. Премьера состоялась на Центральном телевидении во время весенних школьных каникул в марте 1980 года. Повторно по ТВ мультфильм был показан в 1983 году.

Сюжет

Первая серия 
Бывшему морскому капитану, а ныне преподавателю навигации Христофору Бонифатьевичу Врунгелю предлагают участвовать в международной кругосветной парусной регате для одномачтовых яхт, устроенной зарубежным яхт-клубом. Он соглашается и с помощью своего ученика Лома (назначенного старпомом) строит яхту под названием «Победа». Однако перед началом отъезда (из-за неожиданного казуса — яхта, сделанная из свежеспиленного леса, пустила корни, и её пришлось сдёргивать с берега буксиром) две первые буквы отпадают, и яхта получает название «Беда». Согласно мнению капитана, название яхты имеет очень большое значение, что и подтверждается последующим развитием событий.

Вторая серия 
Врунгель и Лом попадают в прилив, забыв вытравить якорную цепь. Во время отлива они застревают во фьорде, а позже, когда уровень моря пришёл в норму, вместо того чтобы набрать на берегу запасы пресной воды, им приходится спасать белок от горящего леса. По прибытии к месту старта регаты Врунгель пытается сдать белок в зоопарк, но без соответствующих документов сделать это не удаётся.

Третья серия 
Тем временем в Королевском музее искусств города, где стартует регата, сторож и карточный шулер Фукс, по поручению некоего Шефа, похищает статую Венеры, спрятав её в футляр от контрабаса. Дело об этом преступлении расследует суперагент Ноль-Ноль-Икс, имеющий у себя в качестве ассистента (и, по совместительству, транспортного средства) пса-киборга. Несмотря на закрытие границ, регату разрешают. Фукс связывается с Шефом и получает новое задание — пронести футляр, в котором спрятана Венера, на яхту «Чёрная Каракатица».

При торжественном открытии регаты выясняется, что экипаж «Беды» неполон и нужен третий человек, иначе яхта будет снята с соревнований. Лом случайно встречает оказавшегося поблизости Фукса и приводит его на яхту. После старта регаты Врунгель обнаруживает, что Фукс ничего не понимает в мореходстве. Он берётся обучить его при помощи развешенных по такелажу яхты игральных карт (в которых Фукс отлично разбирается), что и удаётся. Шеф приказывает двум гангстерам, Джулико Бандитто и Де Ля Воро Гангстеритто, перехватить статую Венеры, оказавшуюся у Фукса на «Беде».

Четвёртая серия 
Яхта «Беда» вырвалась в лидеры, но её возвращает в порт таможенная полиция, предупреждённая директором зоопарка о «незаконном провозе скота». Врунгель демонстрирует использование белок в качестве ходовых машин (команда быстро сооружает из дерева гребные колёса с «беличьим» приводом). Джулико Бандитто и Де Ля Воро Гангстеритто следят за яхтой, а их неотступно преследует суперагент Ноль-Ноль-Икс. И хотя гангстерам удаётся временно нейтрализовать его, агент выживает и продолжает погоню. «Беда» уходит в плавание. За ней на вертолёте бросаются гангстеры, а за шасси вертолёта цепляется Ноль-Ноль-Икс и устраивается на хвосте.

Пятая серия 
«Беда» попадает в полосу мёртвого штиля. Гангстеры с вертолёта спускают трап, и Де Ля Гангстеритто пытается выхватить у Фукса футляр со статуей. Агент Ноль-Ноль-Икс с хвоста вертолёта проникает в кабину и под дулом пистолета велит оставшемуся в кабине Джулико Бандитто лететь вперёд. Лом хватает Фукса за ноги, и «Беда», буксируемая вертолётом, стремительно обгоняет другие яхты. Поблизости объявляют военные манёвры, и все яхты, кроме «Беды», сворачивают в сторону. При первых залпах эскадры Гангстеритто выпускает футляр и возвращается в кабину, где они вместе с Бандитто связывают и сбрасывают суперагента в океан, но тот освобождается и продолжает преследование.

Дабы хоть как-то вырваться из окружения, капитан Врунгель, Лом и Фукс одновременно закуривают трубки, отчего «Беда» на время скрывается за стеной дыма. Затем Врунгель, дав остальным команду укрыться в каюте, привязывает груз к мачте, и яхта переворачивается вверх килем, став похожей на подводную лодку. Военные корабли не желают связываться с, как им кажется, «неизвестным противником» и отходят, а «Беда» продолжает плавание, совершенно неожиданно захватив лидерство в гонках.

Шестая серия 
Команда «Беды» делает остановку в Египте для пополнения запасов провизии и осмотра местных достопримечательностей. При посещении пирамиды Хеопса (в фильме более напоминающей храм Абу-Симбел) Бандитто и Гангстеритто планируют ещё раз перехватить футляр с Венерой, которую Фукс по телефонной указке Шефа берёт с собой на экскурсию. Агент Ноль-Ноль-Икс вновь появляется и путает планы, но гангстерам удаётся избавиться от агента, замуровав его в гробнице. При посещении командой Врунгеля рынка они продают им крокодильи яйца, выдавая их за страусиные, и вызываются доставить их на яхту.

Подозревая в продавцах яиц воров, команда «Беды» принимает меры: нагружает яхту балластом, а под дверь каюты просовывает доску-ловушку.

Седьмая серия 
Ночью гангстеры совершают неудачную попытку пробраться на «Беду» — их отбрасывает доской, освободившейся от балласта. Ноль-Ноль-Икс тем временем выбирается из гробницы и идёт по следу.

Заболевший Фукс в жаркий день нагревает яйца, из которых вылупляются крокодилы. Их выбрасывают за борт, и Врунгель принимает у Лома переэкзаменовку, не законченную ещё до регаты. Гангстеры тем временем предпринимают ещё одну попытку устранить Ноль-Ноль-Икса, но это им, как всегда, не удаётся — агента выручает верный пёс, оживляя его.

Восьмая серия 
При пересечении экватора Врунгель устраивает праздник Нептуна. Лом и Фукс по незнанию решают, что у капитана солнечный удар, и окунают его в бочку с водой, за что получают от Врунгеля строгий выговор: «Регата регатой, а морские традиции забывать нельзя!». У гангстеров, наблюдавших это представление из подводной лодки, возникает план: Бандитто притворяется тонущим, и команда «Беды» спасает его. Джулико просит высадить его на уединённом острове, где Врунгель, Лом и Фукс попадают в плен к бандитам. Те запирают троицу в каменной башне, а гангстеры наконец-то получают футляр с Венерой.

Девятая серия 
Гангстеры торжествуют: Венера у них в руках. Однако радость у них была недолгой: на остров прибывает Ноль-Ноль-Икс, который пробирается в замок гангстеров и арестовывает их, но те освобождаются и снова временно нейтрализуют агента. Тем временем, пленённый экипаж «Беды» строит плот из досок, лежавших в башне. Врунгель открывает кран с водой, вода наполняет башню и поднимает плот — таким образом, команда сбегает. По дороге к яхте Лом врывается в замок и хватает футляр со статуей, не заметив, что в футляре не контрабас. Гангстеры на своём судне пускаются за яхтой в погоню, но перегруз носа корабля превращает подводный винт в воздушный, и гангстерское судно летит вверх.

Уходя от преследователей, «Беда» попадает в район Антарктиды, и Врунгель держит курс на айсберг, чтобы там запастись водой. На радостях Фукс стреляет из ружья и попадает в летящее судно гангстеров. Судно летит вниз и падает на верхушку айсберга; тот переворачивается, и противоположный конец, поднявшись из воды, поднимает «Беду» вверх.

Десятая серия 
Врунгель решает идти к экватору. Тем временем Джулико Бандитто и Де ля Воро Гангстеритто при помощи ледорубов поднимаются к яхте, но, едва пройдя экватор, «Беда» срывается с айсберга. Агент Ноль-Ноль-Икс, которого опять спасает пёс, выслеживает гангстеров; те, снова избавившись было от него, попадают вслед за ним в воду.

Далее Врунгель, Лом и Фукс лечат больного гриппом кашалота, который во время этого лечения оглушительно чихает, отчего яхта взмывает в воздух и, в очередной раз обогнав другие яхты, падает на вулканический остров. Там Бандитто и Гангстеритто, прибывшие сюда же на подводной лодке, делают на кратере вулкана баню из старого разбитого корабля, чтобы закоптить экипаж «Беды» и наконец похитить злополучную Венеру.

Одиннадцатая серия 
Заманив капитана и его подопечных в парную, гангстеры поддают жару в топку, но от переизбытка давления вулкан взрывается, и захваченный футляр опять ускользает из их рук. «Беда» и Лом исчезают, а Врунгель и Фукс с футляром продолжают плавание на двери бани. В ходе плавания Фукс решает признаться капитану Врунгелю в своём невольном преступлении. Так как за работу музейным сторожем ему платили мало, лишние деньги он добывал в баре, играя в карты с посетителями. Во время одной из таких посиделок к нему подошли Бандитто и Гангстеритто и предложили хорошо заработать. Получив согласие, они отвезли картёжника к Шефу, который и поручил ему выкрасть Венеру из музея. Утром, как уже было описано выше, Фукс должен был доставить похищенную скульптуру на «Чёрную Каракатицу», капитан и команда которой, очевидно, сотрудничают с гангстерами либо входят в их число. Фукс уверен, что кем бы ни был Шеф, он явно связан с организаторами регаты, потому что сама регата была организована лишь ради того, чтобы Венеру могли без препятствий вывезти за границу. Но этому было не суждено сбыться, так как по непредвиденному стечению обстоятельств Фукс попал на «Беду». Врунгель заверяет Фукса, что на «Беде» тот оказался не напрасно и ему выпал шанс на искупление — у капитана на этот счёт рождается кое-какая идея.

Вскоре они попадают на Гавайские острова, где их принимают сперва за сёрфингистов, а потом за артистов, которые должны изображать аборигенов, и предлагают выступить на концерте в местном театре. Во время поездки Врунгель и Фукс заезжают за чем-то на почту. Гангстеры в поисках «Беды» также оказываются на Гавайях, где вступают в схватку с Ноль-Ноль-Иксом и опять побеждают его, после чего посылкой отправляют агента начальнику полиции.

Двенадцатая серия 
Во время выступления Врунгеля и Фукса бандиты проникают за кулисы театра, но крадут футляр с настоящим контрабасом. Покинув сцену, капитан и матрос внезапно узнают, что «Беда» (с Ломом) обнаружена на старте заключительного этапа гонок и задержана из-за их отсутствия. На гонорар, который был получен за грандиозный концерт, Фукс пытается купить два билета на самолёт для себя и Врунгеля, но ему удаётся взять только один — на последний рейс. Тогда капитан решается на хитрость — Фукс садится ему на плечи и надевает длинное пальто, чтобы замаскировать их обоих под высокого человека. Таким образом они проходят на борт, после чего самолёт взлетает. Во время полёта Фукс замечает «Беду». Врунгель, находящийся под пальто, закуривает, табачный дым включает пожарную сигнализацию, и кресло с Фуксом и Врунгелем по команде пилота катапультируется в районе яхты. Гангстеры приходят к Шефу с, как им казалось, Венерой.

Тринадцатая серия 
Как только обнаружилась ошибка, Шеф пригрозил гангстерам серьёзными неприятностями, но всё же отпустил их продолжать выполнять задание, строго порекомендовав не своевольничать. Врунгель, Лом и Фукс воссоединились и начинают финальную часть плавания. Чтобы догнать соперников, экипаж «Беды» использует залпы бутылок с шампанским в качестве импровизированного реактивного двигателя (первыми залпами нейтрализуя гангстеров, которые, согласно плану «Эльдорадо», собирались совершить атаку с оружием), и их яхта финиширует первой.

При торжественном вручении приза в яхт-клубе спикер Арчибальд Денди пытается представить команду «Беды» как похитителей Венеры. Однако Врунгель, будучи готовым к такому повороту, объясняет всем присутствующим, как всё было, а заодно разоблачает спикера как шефа гангстеров. Когда же его спрашивают о местонахождении Венеры, Врунегль раскрывает, что тогда на Гавайях они с Фуксом зашли на почту, чтобы отправить статую туда, где ей и положено ей быть — в Королевский музей (в подтверждение этому он предъявляет квитанцию, подтверждающую, что почтовая посылка доставлена по назначению). Шеф и его сообщники открывают футляр и видят, что он уже давно пуст, а это значит — все их усилия сошли на нет. Неожиданно в клуб приходит почтальон с посылкой начальнику полиции, и из неё выскакивает агент Ноль-Ноль-Икс с двумя пистолетами, который возобновляет погоню за гангстерами. Бандитто, Гангстеритто, капитан «Чёрной Каракатицы», Шеф и члены яхт-клуба в испуге убегают, а команда «Беды» наконец-то получает главный приз регаты.

Роли озвучивали 
 Зиновий Гердт — Христофор Бонифатьевич Врунгель, капитан дальнего плавания
 Евгений Паперный — Лом, старший помощник Врунгеля / Арчибальд Денди, спикер и шеф гангстеров / директор зоопарка / матрос с почтового парохода / 1-й репортёр / 2-й член яхт-клуба
 Георгий Кишко — Фукс, сторож-картёжник (затем — матрос) / таможенный чиновник / почтальон / 2-й репортёр / игрок на бирже / 1-й пассажир самолёта
 Григорий Шпигель — Ноль-Ноль-Икс, суперагент (вокал — Георгий Кислюк)
 Семён Фарада — Джулико Бандитто, гангстер / 4-й репортёр
 Александр Бурмистров — Де Ля Воро Гангстеритто, гангстер / гавайский артист / директор пляжа / 1-й член яхт-клуба / игрок на бирже / 2-й пассажир самолёта
 Эдуард Назаров — капитан «Чёрной Каракатицы»
 Вениамин Смехов — адмирал / диктор радио / 3-й репортёр

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Иван Воробьёв
 Режиссёр — Давид Черкасский
 Художники-постановщики: Нина Гузь, Радна Сахалтуев
 Композитор — Георгий Фиртич
 Текст песен — Ефима Чеповецкого
 Операторы — Леонид Прядкин, Владимир Белоруссов
 Звукооператор — Виктор Груздев
 Художники-мультипликаторы: Александр Татарский, Константин Чикин, Адольф Педан, Наталья Марченкова, Александр Лавров, Н. Бондарь, Н. Зурабова, Я. Селезнёва, Игорь Ковалёв, Владимир Гончаров, Марк Драйцун
 Художники: Марк Драйцун, Эдуард Кирич, Ирина Смирнова, Наталия Чернышёва, Владимир Гончаров, Валентин Королёв, Т. Лещенко, О. Охримец, И. Тюрьменко
 Ассистенты: Р. Лумельская, Л. Бернацкий, С. Лещенко
 Монтаж — Юны Сребницкой
 Ансамбль солистов заслуженного государственного симфонического оркестра УССР. Дирижёры: Н. Басов, Евгений Дущенко
 Редакторы — Светлана Куценко, Владимир Гайдай
 Директор картины — Евгений Дубенко

Награды и призы 

 Всесоюзный кинофестиваль телефильмов в Ереване: Приз
 Международный кинофестиваль телевизионных фильмов в Чехословакии: Приз

Отзывы 

Наверное, самая популярная работа Черкасского — сериал «Приключения капитана Врунгеля» (1976—1978), который подарил вторую жизнь основательно забытой детской книжке Андрея Некрасова. В этом 13-серийном бурлеске, клоунаде, репризном спектакле — как назвать подобный фейерверк изящных выдумок? — мастерство режиссёра и его виртуозной команды проявилось во всём совершенстве.

Музыка и песни 
Музыку к этому фильму написал Георгий Фиртич. В фильме звучали песни:
 Песня Врунгеля. Зиновий Гердт.
 Как вы яхту назовёте. Зиновий Гердт.
 Суперагент Ноль-Ноль-Икс (00X). Георгий Кислюк.
 Песня Фукса. Георгий Кишко.
 Большая регата. Евгений Паперный и Александр Бурмистров.
 Обучение Фукса. Зиновий Гердт и Георгий Кишко.
 Мы бандито — гангстерито. Семён Фарада и Александр Бурмистров.
 Экзамен Лома. Зиновий Гердт и Евгений Паперный
 Песня Нептуна. Зиновий Гердт.
 Мани, мани, мани, мани. Семён Фарада и Александр Бурмистров.
 Русская банька. Зиновий Гердт, Евгений Паперный и Георгий Кишко.
 Гавайские частушки. Зиновий Гердт и Георгий Кишко. (Музыка на основе частушечных мотивах ансамбля «Ярославские ребята», а в конце использован проигрыш на мотив частушек «Семёновна».)
 Нужен отдых парусам (Финальная песня). Зиновий Гердт, Евгений Паперный и Георгий Кишко.

Музыка и песни из фильма выпускались фирмой «Мелодия» на пластинках, бобинах и аудиокассетах «Свема».

Первые 8 тактов мелодии песни «Мы бандито — гангстерито» заимствованы из композиции «It's impossible» с альбома In The Groove (1973 г.) японского джаз-коллектива Jiro Inagaki & His Soul Media.

Музыкальная сказка 

В 1986 году по мотивам повести и мультфильма фирмой «Мелодия» выпущена одноимённая музыкальная сказка на пластинках и аудиокассетах «Свема». В записи приняли участие почти все актёры, которые озвучивали мультфильм, однако все песни и музыка, звучащие в мультфильме, были перезаписаны в новом исполнении — в частности, была добавлена хоровая подпевка, у некоторых песен были изменены тексты или добавлены дополнительные куплеты, а также были добавлены новые песни, не звучащие в мультфильме, в частности, свои личные песни получили Лом (в мультфильме у него был лишь дуэт с Врунгелем) и Арчибальд Денди (в качестве Шефа гангстеров). В отличие от повести и мультфильма, аудиосказка вышла более укороченной. В частности, полностью исключён персонаж Агент 00X, хотя на обложке он изображён (вероятно, в связи со смертью озвучивавшего его актёра Григория Шпигеля). Поскольку пластинка создавалась во время антиалкогольной кампании, бутылки с шампанским в сюжете были заменены на бутылки с лимонадом.

Действующие лица и исполнители:
 Капитан Врунгель — Зиновий Гердт
 Лом / Спикер, «Шеф» — Евгений Паперный
 Фукс / Гангстер — Георгий Кишко
 Корреспонденты — Андрей Подубинский, Матвей Марголис
 Гангстер — Виктор Иваненко
 Лорд — президент яхт-клуба — Андрей Дмитрук
 Директор Пляжа — Михаил Драновский

Над аудиоспектаклем работали:
 Сценарий Ефима Чеповецкого и Давида Черкасского
 Музыка Георгия Фиртича
 Стихи Ефима Чеповецкого
 Постановка Матвея Марголеса (Ганапольского)
 Вокальная группа:
 Джаз-ансамбль Киевского театра эстрады
 Дирижёр Александр Шаповал
 Звукорежиссёр Михаил Дидык
 Редактор Валерия Лазуто
 Художник Радна Сахалтуев

Также их песни выпускались отдельно. В 1990-е годы аудиосказка выпущена на аудиокассетах и компакт-дисках другими фирмами, например — «Твик Лирек» с 1994 года.

Примечания

Ссылки 
 

Мультсериалы СССР, запущенные в 1979 году
Мультфильмы СССР в технике перекладки 1979 года
Мультсериалы студии «Киевнаучфильм»
Мультсериалы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Мультсериалы СССР
Музыкальные мультфильмы
Фильмы Давида Черкасского
Экранизации произведений Андрея Некрасова